Flaviludia este un gen de muște din familia Tephritidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note 

Flaviludia